Ротон — квазічастинки, елементарні збудження в надплинному гелії-4.
 Роберт Чарльз Ротон () (15 серпня 1849 — 15 серпня 1921) — британський натураліст